Niblo ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Niblo (* 1964), britischer Filmproduzent und Regisseur 

 Graham A. Niblo (* 1962), US-amerikanischer Mathematiker